Zagrazjden kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Zagrazjden (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Guljantsi, 
 Zagrazjden (distrikt i Bulgarien, Smoljan), Obsjtina Banite, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar